Prière, acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à une divinité (ou à un médiateur de la divinité).
 prière chrétienne, échange avec Dieu, fondé sur la Bible ;
 prière catholique ;
 prière d'ouverture ou Collecte, dans la liturgie catholique.

Œuvres

Littérature 

 Prière de la Sérénité

Musique 

 Prière, mélodie d'Augusta Holmès de 1901
 Prière, œuvre pour orgue de Mel Bonis de 1913
 La Prière, chanson de Georges Brassens de 1953

Cinéma 
 La Prière, film de Cédric Kahn de 2018

Sculpture 
 La Prière, sculpture d'Auguste Rodin.